Хорлово — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Хорлово — посёлок городского типа в Воскресенском районе Московской области.
 Хорлово — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.

Другое 
 Хорлово — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в Воскресенском районе Московской области.
 Городское поселение Хорлово — муниципальное образование (городское поселение) в Воскресенском районе Московской области.